Baksay Dániel (1808–1862) református lelkész
 Baksay Dániel (1830–1917) református lelkész